Az 1928. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 13-án rendezték az Olimpiai Jég stadionban.
Két aranyérmet és három bronzérmet osztottak ki holtverseny miatt. A Magyarországot képviselő Eötvös Zoltán a 19. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet.

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F00500